Morehead Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Morehead Township (Carteret County, North Carolina)
 Morehead Township (Guilford County, North Carolina)